Il nome Almirante Grau è ricorrente nelle unità della Marina de Guerra del Perú poiché la legge del 28 ottobre 1879 sancisce che la nave ammiraglia della flotta porti questo nome in onore dell'Ammiraglio Miguel Grau Seminario eroe della Guerra del Pacifico combattuta tra Cile e Perù alla fine del XIX secolo.

  – incrociatore protetto costruito nel Regno Unito, consegnato nel 1907 e in servizio fino al 1958
 BAP Almirante Grau – ex incrociatore della Royal Navy  della classe Crown Colony, prestò servizio con questo nome dal 1959 al 1973 quando venne ribattezzato BAP Capitán Quiñónes restando in servizio fino al 1980
  – ex incrociatore leggero olandese della classe De Zeven Provinciën,  ceduto nel 1973 dalla Koninklijke Marine e radiato nel 2017
 BAP Almirante Grau (CH-81) – nome provvisoriamente assegnato dal 7 agosto 1986 al 15 febbraio 1988 all'incrociatore portaelicotteri , ex incrociatore leggero olandese , ceduto nel 1976 dalla Koninklijke Marine che rimase in servizio dal 1978 al 1999
  – nome assegnato nel 2017 alla fregata Montero della classe Carvajal tipo Lupo in servizio dal 1984

Note 

Grau